Les  (au singulier ) sont les jours fériés  décrétés par une loi du Parlement au  ; ils ne sont pas les seuls jours fériés (), les autres étant d'application commune (), mais l'expression est employée communément pour les englober tous. Ils ne sont pas obligatoirement chômés, mais c'est le cas pour la majorité de la population active.
 LEmergency Banking Act ou l est un texte de loi du congrès des États-Unis entré en vigueur dans le cadre de la politique de New Deal de Franklin D. Roosevelt en 1933, pendant la Grande Dépression.
  sont des jours fériés aux États-Unis durant lesquelles les instituions sont fermées.

Art et culture 

  est un groupe indépendant Australien.
 Week-end () est un film britannique réalisé par Carol Reed, sorti en 1938.
 Bank Holiday est un morceau de l'album Parklife (1994) du groupe Blur.
  est le premier véritable album du groupe bas-normand The Lanskies, sorti en 2010.
 Bank Holiday est un morceau composé par Albert Ketèlbey.
  est une chanson du groupe Stereophonics.

Voir aussi